Ґудзяк Борис (1960) — єпископ Української Греко-католицької церкви.
 Ґудзяк Теодор Михайлович (1958) — український політик, міський голова Винників у 2006—2010 роках.

Також 
 Ґудзик (прізвище)
Прізвища